IWAS steht für:
 International Wheelchair and Amputee Sports Federation, internationaler Sportverband

Iwas ist der Familienname folgender Personen:
 Ignatius Zakka I. Iwas (1933–2014), Patriarch

Abkürzung